Аппаратный прерыватель (англ. Security switch) — аппаратное устройство защиты компьютеров, ноутбуков, смартфонов и других персональных устройств от несанкционированного доступа к ним, в отличие от виртуального коммутатора (virtual security switch), обеспечивающего программную защиту. Аппаратные прерыватели должны контролироваться только законным пользователем и поэтому изолированы от других устройств для предотвращения незаконного доступа и не должны иметь байпас в целях предотвращения злонамеренных манипуляций устройством. Основная цель Аппаратного прерывателя — обеспечить защиту от :негласное наблюдение, шпионаж, вредоносные программы, шпионское программное обеспечение и краж цифровых устройств. В отличие от других средств защиты или методов, Аппаратный прерыватель может обеспечить защиту, даже если безопасность уже была нарушена, поскольку он не имеет доступа от других компонентов и не доступен для программного обеспечения. Он может дополнительно отключать или блокировать периферийные устройства и выполнять операции устройства «человек посередине» (англ. Man in the middle (MITM)), не путать с Атака посредника. Аппаратный прерыватель может использоваться для подтверждения присутствия человека, поскольку он может быть инициирован только оператором-человеком. Это может также использоваться в качестве межсетевого экрана (см.межсетевой экран).

Примеры 

 Мобильный телефон скомпрометирован вредоносным программным обеспечением, и устройство начинает запись видео и аудио. Когда пользователь активирует режим «предотвратить захват аудио / видео» защитного переключателя, он отключает микрофон и камеру и останавливает запись без физического удаления микрофона.

 Похищен ноутбук со встроенным защитным выключателем. Переключатель безопасности обнаруживает отсутствие связи от определенного внешнего источника в течение 12 часов и реагирует на это, отключая экран, клавиатуру и другие ключевые компоненты, что делает ноутбук бесполезным, без возможности восстановления даже в полном формате.

 Пользователь хочет запретить отслеживание своего местоположения. Затем пользователь активирует защиту геолокации, а защитный выключатель отключает всю связь GPS, исключая возможность отслеживания местоположения устройства.

 Пользователь желает исключить возможность копирования своего PIN-кода со своего смартфона. Они могут активировать функцию безопасного ввода, в результате чего защитный выключатель отключает сенсорный экран от операционной системы, поэтому входные сигналы недоступны ни для каких устройств, кроме переключателя.

 Переключатель безопасности выполняет запланированный мониторинг и обнаруживает, что программа пытается загрузить вредоносный контент из Интернета. Затем он активирует функцию безопасности в Интернете и отключает доступ в Интернет, прерывая загрузку.

История 
Концепция аппаратного прерывателя публиковалась в журнале Изобретатель и рационализатор за 2010 г. Затем презентована на 35-й конференции Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE, Symposium on Security and Privacy.

См. также 
 Смартфон
 Ноутбук
 Компьютерная безопасность
 вредоносные программы
 шпионское программное обеспечение

Ссылки

Внешние ссылки (англ.) 
 Apple’s T2 Security Chip Makes It Harder to Tap MacBook Mics, WIRED https://www.wired.com/story/apple-t2-security-chip-macbook-microphone/
 Vendors must start adding physical on/off switches to devices that can spy on us, Larry Sanger,Co-founder of Wikipedia, https://larrysanger.org/2019/04/vendors-must-start-adding-physical-on-off-switches-to-devices-that-can-spy-on-us/
 The hardware trend Google and Apple are throwing their weight behind, Fast Company , 2019 https://www.fastcompany.com/90349731/the-hardware-trend-google-amazon-and-apple-are-throwing-their-weight-behind

Электронные компоненты
Компьютерная безопасность
Сетевая безопасность